Пещера «Дружба»:
 Дружба — пещера в Свердловской области.
 Дружба — пещера в Крыму.